Das Videobattleturnier (kurz VBT) war ein von 2007 bis 2018 von der Webpräsenz rappers.in veranstaltetes deutschsprachiges Rapturnier. Als Plattform für die hochgeladenen Videos, die zum Teil mehrere Millionen Aufrufe besitzen, diente YouTube. Das VBT gilt als erfolgreichstes Format dieser Art des Battleraps. Einige Rapper wie Weekend und BattleBoi Basti wurden durch das Turnier populär. Ähnliche Formate sind das von Julien Sewering veranstaltete JuliensBlogBattle (JBB) und die Reimliga Battle Arena (RBA).

Zu Hochzeiten erhielt die Seite rappers.in 320.000 Besucher pro Tag. Seit seiner Hochphase 2012/2013 schwand die Bedeutung des Wettbewerbs. Mit dem VBT 2018 beendete rappers.in die Austragung des Turniers. Als amtierender Titelträger gilt Peat. Ende Mai 2020 startete mit 1battle das Nachfolgeprojekt der Veranstalter.

Allgemeines 
In den ersten Jahren war das VBT mehr eine Insider-Veranstaltung der deutschen Hip-Hop-Szene. Spätestens aber seit dem VBT-Splash! Anfang 2012 bekam es einen enormen Bekanntheitswert. Inzwischen treten ehemalige VBT-Teilnehmer wie Weekend oder BattleBoi Basti mit ihren Crews auf Festivals wie dem Mile of Style oder auch dem Splash! auf.

Beim Videobattleturnier geht es vor allem darum, seinen Gegner zu diskreditieren, im Hip-Hop-Jargon auch Dissen genannt, wobei sich viele Teilnehmer persönlich kennen und diese Beleidigungen meist sportlich zu verstehen sind. Die musikalische Qualität der Battles ist oft hochwertig und auch die Videos sind seit dem Turnier 2011 so gut wie immer in HD zu sehen.

Wahrnehmung

Deutschland 
Am 10. März 2013 wurde in der Sendung Schau dich schlau auf RTL II Now über das VBT berichtet.

Das VBT diente bereits mehreren Künstlern als Sprungbrett. So erlangten unter anderem die Rapper BattleBoi Basti, EstA, Lance Butters, Weekend und Punch Arogunz einen Plattenvertrag bei bekannten Labels und konnten Charterfolge in Deutschland und Österreich, sowie teils auch in der Schweiz feiern. Weekend, der Gewinner des Turniers 2011, hat auf dem Weg ins Finale die halbe Stadt Gelsenkirchen als Schauplatz für seine Turnierbeiträge gefilmt. Weitere Teilnehmer des VBT sind Kico und Pimf, die gemeinsam mit KWU Records ein eigenes Label und Konzertagentur betreiben. Beide veröffentlichten einen Labelsampler mit 25 Stücken und spielten auf einem Konzert mit Busta Rhymes. Seit Juli 2013 steht Kico gemeinsam mit Rapper SadiQ bei Made Music unter Vertrag. Das Label wurde aus dem KWU-Umfeld ins Leben gerufen. 2016 veröffentlichte auch die Rapperin ÉSMaticx ihr Debütalbum. Sie steht bei dem Label von Egoland unter Vertrag.

Eine Ankündigung für die VBT Splash!-Edition 2013 wurde unter anderem im Splash! veröffentlicht. Der spätere VBT-Splash-Gewinner Persteasy hat seine eingesendeten Beiträge am Wettbewerb 2013 als Audio-Paket zum kostenfreien Download angeboten. Mehrere Rapper, die am VBT teilgenommen haben, wurden bereits vom Juice interviewt oder erhielten Rezensionen auf ihre Veröffentlichungen. rappers.in hat extra zum Turnier ein eigenes VBT Magazin aus der Taufe gehoben, in denen die einzelnen Teilnehmer vorgestellt und über das Turnier berichtet wird. Auch organisiert rappers.in die VBT Tour, eine Konzertreise auf nationaler Ebene an denen Teilnehmer des Videobattleturniers teilnehmen.

Schweiz 
Seit 2012 findet in der Schweiz das Swiss VBT statt, das dem deutschen Austragungsformat ähnelt und an diesem angelehnt ist. Dieses Event wurde bereits in der Basler Zeitung erwähnt. Auch der Fernsehsender Joiz berichtete bereits vom VBT.

Teilnahme und Regeln 
Qualifiziert ist jeder, der ein eigens für das VBT produziertes Rap-Video einreicht und eine Artistpage bei rappers.in besitzt, die durch Anmeldung auf besagter Webseite freigeschaltet wird. Die Jury besteht ebenfalls aus angemeldeten Nutzern von rappers.in, die allerdings nicht zeitgleich am VBT als Rapper teilnehmen dürfen. Als Juror zugelassen werden alle, die eine den Kriterien entsprechende Probebewertung einreichen. Außerdem gibt es seit 2011 den User-Vote, bei dem alle angemeldeten Nutzer über den Sieger abstimmen. Er zählt soviel wie eine Jury-Stimme und sorgt bei Unentschieden für die Entscheidung. Im VBT Elite 2016 wurde erstmals auch via YouTube ein Uservote ermittelt.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. Anfangs wurde durchgängig mit Hin- und Rückrunden gebattlet, bei denen jeder Kontrahent einen eigenen Beat für seine Hinrunde wählen darf. In der Rückrunde muss dann auf den Beat der Hinrunde des Gegners gekontert werden. Hinrunde und die darauf folgende Rückrunde werden einander gegenübergestellt und bewertet. Wegen der steigenden Teilnehmerzahl wird dieser Modus seit dem VBT 2010 erst ab dem 16tel-Finale angewandt. In den Vorrunden muss ein Instrumental aus dem Beatpool von rappers.in gewählt werden, auf dem beide Kontrahenten ihre Runde einreichen, welche dann von der Jury bewertet wird.

Sollte einer der beiden Kontrahenten in einem Battle keine Runde einreichen, kommt der andere Rapper kampflos, das heißt ohne Juryentscheid, weiter. Für jede halbe Stunde zu spätes Hochladen gibt es außerdem einen halben Strafpunkt. Da aber manchmal technische Schwierigkeiten (z. B. Serverprobleme) auftreten, entfällt diese Regel oft oder der Gegner wartet mit dem Einreichen seiner Runde auf den Kontrahenten, sodass beide die Strafpunkte kassieren.

Verbindungen zu anderen Rap-Turnieren 
2012 veranstaltete die YouTube-Bekanntheit JuliensBlog das JuliensBlogBattle (JBB). Daran nahmen auch die durch das VBT bekannten Rapper Kico, T-Jey und 4Tune teil. Als ihre Videos dort millionenfach geklickt wurden, traten auch weitere VBTler wie Weekend, Battleboi Basti und 3Plusss in Gastrefrains der dortigen Teilnehmer auf. Als Turniersieger ging der Rapper 4Tune hervor. Aufgrund dessen stieg der Bekanntheitsgrad des VBTs immer mehr. Allein im Forum von rappers.in sind über 400.000 Nutzer angemeldet, was nur einen Bruchteil der passiv zusehenden Rapfans ausmacht.

Als das JuliensBlogBattle bekannter wurde und die Klickzahlen des JBB begannen, die des VBT zu übertreffen und im JuliensBlogBattle zunehmend als echt präsentierte aber faktisch unwahre Geschichten von den Teilnehmern eingesetzt wurden, kam im Januar 2015 diesbezüglich ein Statement vom VBT. Die VBT-Macher um Up äußerten sich zu JuliensBlog mit den Worten:

Der Unterschied zwischen VBT und JBB wurde folgendermaßen dargestellt:

In Verbindung mit Rap am Mittwoch trat das VBT unter anderem, als Atzenkalle das Outro in der finalen Rückrunde Battleboi Bastis gegen Weekend beim VBT-Splash! rappte. Auch trat BattleBoi Basti bereits bei Rap am Mittwoch auf.

Viele Rapper, die am VBT teilnehmen, sind oder waren nebenbei auch in der Reimliga Battle Arena (RBA) aktiv.

Zum zehnjährigen Jubiläum veranstaltete das VBT gemeinsam mit der RBA das Bundesländer Battle (BLB). Es startete im April 2017 und lief bis Februar 2018. Insight Job (Talf, Markant und Neko) holten dabei den Sieg für Nordrhein-Westfalen.

Austragungen

2007 
Das erste VBT im Jahr 2007 startete im Achtelfinale mit 16 Teilnehmern. Im Halbfinale konnten sich schließlich Pr!MaR gegen D.A.S.K und Pete MC gegen Sodee Down durchsetzen. Das anschließende Finale gewann Pr!MaR.

2008 
2008 nahmen 88 Rapper am VBT teil, wodurch eine Vorrunde erforderlich wurde, um das Teilnehmerfeld auf 64 zu reduzieren, bevor die anderen Rapper ins 32stel einsteigen konnten. Im Halbfinale setzten sich SpliffTastiC und Rec-Z gegen GeOT beziehungsweise MOST durch. Das Finale gewann SpliffTastiC 12:7.

2009 
Das VBT 2009 zählte 280 Teilnehmer, von denen sich 4ree und Kico im Halbfinale gegen Silus beziehungsweise Nug (Sorgenkind) durchsetzen konnten. Das Finale entschied Kico mit 13:12 knapp für sich.

2010 
593 Rapper nahmen im Jahr 2010 am VBT teil. Dadurch waren zwei Vorrunden und eine Zwischenrunde nötig, bis man mit dem 64stel-Finale fortfahren konnte. Im Halbfinale setzten sich Djin und GeOT gegen SpliffTastiC beziehungsweise Ti Jay durch. Das Finale gewann Djin mit 24:12.

2011 
Am VBT 2011 nahmen 971 Rapper teil, von denen sich Weekend und Tamo-Flage im Halbfinale gegen 3Plusss beziehungsweise BattleBoi Basti durchsetzen konnten. Das Finale entschied Weekend mit 43:37 für sich, das erstmals ausgetragene Duell um Platz 3 gewann 3Plusss aufgrund einer Disqualifikation von Battleboi Basti.

2012 
1253 Rapper nahmen 2012 am VBT teil. Das Turnier begann mit drei Vorrunden und einer Zwischenrunde, bevor es ins 64stel-Finale ging. Im Halbfinale setzten sich EstA und Klaus Bukkake gegen Mio Mao beziehungsweise Pimf durch. Das anschließende Finale gewann Klaus Bukkake mit 65:52. Das Finale war das erste Battle der VBT-Geschichte, in dem beide Rapper unabhängig voneinander denselben Beat auswählten (Ratatat – Loud Pipes).

2013 
1680 Rapper nahmen 2013 am VBT teil. Das Turnier begann mit drei Vorrunden und einer Zwischenrunde, bevor es ins 64stel-Finale ging. Eine Neuerung war, dass die rappers.in-Mitglieder einer fest vorgegebenen Anzahl von Teilnehmern Favoritenpunkte geben konnten. Bei der Paarungsauslosung bis eingeschlossen 32stel-Finale traten die Rapper mit den meisten Punkten gegen die mit den wenigsten an. Ab dem 16tel-Finale wurden die Paarungen gelost und das Turnier sollte erstmals im Doppel-K.-o.-System ausgetragen werden. Jedoch gab der Veranstalter kurz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse des 16tels auf Facebook bekannt, dass es wie in den letzten Jahren schon, weiterhin im klassischen K.-o.-System ausgetragen wird, weil viele Teilnehmer im Fall einer Niederlage keine weiteren Runden mehr einreichen würden. Im Halbfinale setzten sich SpliffTastiC gegen BlaDesa und ME-L Techrap gegen Duzoe (aufgrund Aufgabe) durch. Das Finale entschied SpliffTastiC mit 58:27 gegen M-EL Techrap für sich.

 Viertelfinale

 Halbfinale

 Finale

Nach der Veröffentlichung der Finalergebnisse wurde öffentlich kundgetan, dass das Videobattleturnier vorerst pausiert und somit 2014 ebendieses nicht vonstatten gehen wird. Ursache dafür war vor allem die Übersättigung des Marktes. Zum einen gab es viele Nachahmerformate, zum anderen war die Veranstaltung eines zweimal im Jahr stattfinden Turniers eine große Belastung für die Betreiber der Seite. So entschied man, sich 2014 auf die Splash-Edition zu konzentrieren.

2015 
Nachdem im Vorjahr eine VBT Splash Edition stattfand, wurde im Jahr 2015 wieder ein Videobattleturnier ausgetragen, wobei dann in diesem Jahr auf eine Splash Edition verzichtet wurde. Insgesamt wurden 1620 Qualifikationsvideos eingereicht. Es gab drei Vorrunden sowie eine Zwischenrunde. Anschließend ging es vom 64stel-Filnale bis zum Finale, das letztlich vom bis dahin allgemein eher unbekannten Rapper Jenemy entschieden wurde. Er setzte sich gegen seinen Konkurrenten Frank Hemd durch. Jenemy erhielt einen Plattenvertrag bei Groove Attack.

 Viertelfinale

 Halbfinale

 Finale

2018 
Am VBT 2018 nehmen 1092 Rapper teil. Es startete im April 2018 und soll laut Veranstalter das letzte Turnier dieser Art sein. Es gab drei Vorrunden, bevor es ins 64stel-Finale ging. Aufgrund verlängerter Rundenfristen dauerte das Turnier erstmals bis ins folgende Jahr hinein. Im Finale konnte sich schließlich Peat gegen Engine Itano durchsetzen.

 Viertelfinale

 Halbfinale

 Finale

Splash!-Edition

2012 
Anfang 2012 wurde ein Spezial-VBT ausgetragen, dessen Sieger einen 30-minütigen Auftritt auf dem Splash!-Festival 2012 gewinnen konnte. An diesem Turnier durften alle Rapper teilnehmen, die in den vorherigen VBTs (ab 2008) mindestens ins Halbfinale eingezogen waren. Hiervon nahmen neun Künstler teil, die restlichen sieben Kontrahenten wurden aus 30 ausgewählten Bewerbern per User-Voting gewählt.

Die Jury bestand bei der Sonder-Edition nicht aus Nutzern von rappers.in, sondern aus bekannten Szenegrößen, wie beispielsweise Morlockk Dilemma oder Falk Schacht.

Im Gegensatz zum regulären VBT wurde schon vor Beginn ein Turnierbaum ausgelost, der die weiteren Paarungen vorgab. Hin- und Rückrunden wurden erst ab dem Halbfinale aufgenommen. Letztendlich konnte sich der VBT-Gewinner von 2011, Weekend, im Finale gegen BattleBoi Basti mit 13:9 durchsetzen.

2013 
Am 1. Februar 2013 wurden die 16 Teilnehmer für das zweite VBT-Splash-Edition-Turnier bekanntgegeben. Die rappers.in-User hatten die Möglichkeit aus 50 vorgeschlagenen Kandidaten ihren Favoriten zu wählen. Diese waren 4tune, akne, DirtyMaulwurf, DollarJohn, donetasy, EmGi, ÉSMaticx, EstA, HappyBeckmann, Kico, Mikzn70, Persteasy, Pimf, Punch Arogunz, Scotch und vist. Anders als bei der VBT splash!-Edition im Jahr davor gewann nicht nur der Turniersieger einen 30-minütigen Auftritt beim Splash!-Festival, sondern auch drei der übrigen 15 Teilnehmer. Die Jury wählte unterlegene Teilnehmer aus, die im Turnierverlauf besonders herausstachen und gab diese zu einem Publikumsvoting frei. Aus dieser Umfrage erhielten 4tune, EstA und Kico weitere Auftritte auf dem Splash!

Die Jury behielt sich vor, Sanktionen gegen die teilnehmenden MCs auszusprechen, wenn die Texte menschenfeindliches oder rassistisches Liedgut aufweisen. Die Jury bestand aus Alexander Up Ryck, Weekend (zweifacher VBT-Sieger 2011 und 2012), Falk Schacht, Florence Lupa Bader, F.R., Julian Gupta, Marc Leopoldseder, Rhymin Simon, Selcuk Erdogan und Thomas Resch.

Vor Beginn wurde ein Turnierbaum ausgelost, der die weiteren Paarungen vorgab. Hierbei wurden die acht Teilnehmer mit den meisten User-Votes gegen die acht Teilnehmer mit den wenigsten Stimmen gelost. Im Gegenteil zur Splash!-Edition 2012 gab es gleich ab dem Achtelfinale Hin- und Rückrunden.

Das Turnier gewann Persteasy, ein Rapper aus Kiel, der im Finale 4tune mit 18:8 besiegte. Neben dem Auftritt auf dem Splash war dieser auch Support auf Weekends Herbst-Tournee.

VBT Splash!-Edition 2013 Uservoting:

Das Ergebnis:

 4Tune 7 %
 HappyBeckmann 6,8 %
 Persteasy 6%
 Pimf 5,6 %
 Esmaticx 5,2 %
 Kico 4,9 %
 DollarJohn 4,7 %
 DirtyMaulwurf 4,4 %
 Punch Arogunz 4,3 %
 Donetasy 4,2 %
 EstA 4%
 Scotch 4%
 Vist 3,5 %
 EmGi 3,4 %
 akne 2,9 %
 Mikzn70 2,6 %

2014 
Der Gewinner des Turniers durfte als Eröffnungsact das Splash Festival 2014 eröffnen. Zum ersten Mal waren ausschließlich Crews zugelassen. Im Finale konnten sich ME-L Techrap & MoooN gegen Brennpunkt (Jaspa, J.C. 61, Koma-Jack und mcd) durchsetzen.

Folgende Crews wurden durch die Jury in das Turnier gewählt:

 Brave New World
 Brennpunkt
 Cold Turkey
 Flensburg
 Mikzn70 & Akfone
 Rote Bande
 RoyalFam
 Stiefbrüder

Folgende Crews haben das Uservote gewonnen und sind dadurch in das Turnier eingezogen:

 AOR
 Bizzy Beats
 JanniX & Vitality
 Mason Family
 ME-L Techrap & MoooN
 Musterschüler & Luie-die-Nadel
 Primatune
 Trill Fingaz

VBT Elite 2016 
Das VBT Elite 2016 ging zurück zu den Wurzeln. Der Wettbewerb beschränkte sich auf 64 Teilnehmer und begann daher schon mit dem 32stel Finale. Die Hälfte davon wurde durch das rappers.in-Team ausgewählt, die andere durch das dazugehörige Forum. Auch die Jury hat sich verkleinert. An den Regeln selbst hat sich nichts geändert. Im Halbfinale setzten sich ME-L Techrap, einer der beiden Gewinner des VBT Splash 2014, gegen den VBT-Veteran T-Jey und MC Baum gegen Talf durch. Das Finale konnte ME-L Techrap gegen MC Baum mit 17:12 für sich entscheiden. Er erhielt eine Reise für zwei Personen nach New York City und einen Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro.

BLB 2017 
Das Bundesländerbattle 2017 (kurz BLB) war in Zusammenarbeit mit der RBA ein Videobattleturnier, bei denen Rapper oder Rapper-Crews (aus bis zu 5 Leute) für ein bestimmtes Bundesland ihrer Wahl antraten. Der Wettbewerb startete dabei in einer Gruppenphase mit den 4 bis 5 besten Künstler aus jedem Bundesland, wobei jeweils die Teilnehmer mit den meisten Jury-Punkten in den endgültigen 16tel-Turnierbaum kamen. Ab dem Achtel gab es pro gewonnene Runde 100 Euro Preisgeld. Die Sieger im Finale bekam zusätzlich noch einmal 1000 Euro Preisgeld und ein RBA-Shirt obendrauf. Das Turnier gewann letztendlich das Favoriten-Team Insight Job (bestehend aus Talf, Markant und Neko) aus Nordrhein-Westfalen, welche sich im Finale gegen die Underdogs Tomaten Mark & Anaporia aus Mecklenburg-Vorpommern mit 15:7 durchsetzen konnten.

1Battle Cup

Bedeutung 
Das Forum von rappers.in umfasst mehr als eine halbe Million Mitglieder. Diskutiert wurden die Videos nicht nur hier, sondern auch auf Facebook und YouTube.

Einige Musiker wurden nach ihren Turnierteilnahmen auch kommerziell erfolgreich. So unterschrieb Lance Butters bei Four Music und erreichte mit seinem Debütalbum Blaow unter anderem Platz 2 der deutschen Albumcharts. Weekend erhielt einen Vertrag beim Label Chimperator, über das 2015 sein Nummer-eins-Album Für immer Wochenende erschien. Im Juni 2013 veröffentlichte BattleBoi Basti das Studioalbum Pullermatz über Groove Attack, mit dem er sich in den Top 25 der deutschen und österreichischen Charts platzierte. EstAs Album EstAtainment erschien am 28. Juni 2013 über Baba Saads Label Halunkenbande. Die Erstveröffentlichung erschien als VBT-Edition mit einigen seiner Battletracks aus der Splash!-Edition 2013. Der Tonträger stieg auf Platz 11 in die deutschen Charts ein. Am 28. August 2013 wurde mit dem Rapper Punch Arogunz ein weiterer Teilnehmer des VBT vom Label Halunkenbande unter Vertrag genommen, nachdem dieser im Mai noch dementierte, mit der Plattenfirma Kontakt gehabt zu haben. Er war beispielsweise auf dem Labelsampler Beuteschema vertreten, der im Oktober 2013 erschien, erreichte aber auch mit weiteren Veröffentlichungen mehrfach die Charts der DACH-Länder.

Weitere ehemalige Teilnehmer, die im Anschluss an das Turnier professionelle Alben veröffentlichten und damit größtenteils auch Chartpositionen erreichten, sind unter anderem ÉSMaticx, Mauli, Pilz, 3Plusss, Pimf, EnteTainment, Gio, Rec-Z, Duzoe, Presto, Persteasy und 4Tune. Hinzu kommen Künstler, die zwar mit eigenen Runden oder Gastauftritten vertreten waren, dadurch aber keine nennenswerte Bekanntheit erlangten und erst später anderweitig ein großes Publikum auf sich aufmerksam machen konnten oder zuvor schon kommerziell erfolgreich waren. Dazu zählen etwa RIN, Taddl, GReeeN, Atzenkalle, 257ers, Pitvalid, Alligatoah, Gary Washington, Trailerpark, Neo Unleashed, Ideal und Kex Kuhl.

Weblinks 
 rappers.in
 1battle.de

Einzelnachweise 

Hip-Hop
Musikveranstaltung in Deutschland